Хайд може да се отнася за:

 Градове
 Хайд, град в Англия

 Окръзи в САЩ
 Хайд (окръг, Северна Каролина)
 Хайд (окръг, Южна Дакота)